Бори:

Топонимы 
 Бори — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Бори — деревня в Плюсском районе Псковской области.

Персоналии 
 Бори, Енё (1879—1959) — венгерский архитектор и скульптор, педагог, профессор.
 Бори де Сен-Венсан, Жан-Батист (1778—1846) — французский ботаник, естествоиспытатель, вулканолог и путешественник.
 Бори, Жан-Луи (1919—1979) — французский писатель, журналист и кинокритик.
 Maria Bory — псевдоним французского сценариста и драматурга Марии Александровны Боборыкиной (1889—1965).

См. также 
 Бори-Сорель, Амели